91-я дивизия () — пехотная дивизия Императорской армии Японии.Сформирована 12 апреля 1944 года на острове Парамушир. Основной задачей было противодействие возможным высадкам Союзников на принадлежавших тогда Японии островах Тисима (Курильских островах).

В состав дивизии входили:

 73-я пехотный пехотная бригада
 31-й полк ПВО
 Крепостной артполк
 11-й танковый полк
 Гарнизон военно-морской базы Катаока
 Аэродромная команда

Распущена после окончания Второй мировой войны.

Базирование 

91-я дивизия была присоединена к 27-й армии после её формирования. Гарнизон дивизии находился в районе Шумшу и Шиашкотана на Курильских островах, где располагалась крепость Кита-Чисима со штабом на Шумшу. К середине августа 1945 года 91-я дивизия имела около 8500 солдат на Шумшу и ещё 15 000 на соседнем Парамушире, а также 77 танков. Силы дивизии на двух островах могли усиливать друг друга по мере необходимости.

Примечания 

Дивизии Японской империи
Вооружённые силы Японии во Второй мировой войне
Советско-японская война
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году